Warsi ist der Familienname folgender Personen:

 Arshad Warsi (* 1968), indischer Schauspieler
 Ram Ekbal Singh Warsi (1922–2016), indischer Politiker
 Sayeeda Warsi, Baroness Warsi (* 1971), britische Politikerin